Die Saison 1994/95 der Volleyball-Bundesliga war die neunzehnte Ausgabe dieses Wettbewerbs. Der Schweriner SC wurde zum ersten Mal Deutscher Meister. Bayern Lohhof zog sich zurück.

Mannschaften 
In dieser Saison spielten zehn Mannschaften in der Bundesliga:
 CJD Berlin
 TV Creglingen
 Sportvg Feuerbach
 DJK Karbach
 Bayer 04 Leverkusen
 Bayern Lohhof
 USC Münster
 Schweriner SC
 VC Schwerte
 TSG Tübingen

Als Titelverteidiger trat der CJD Berlin an. Aufsteiger waren DJK Karbach und Bayer 04 Leverkusen.

Hauptrunde

Play-offs 
Bei den Frauen fanden wieder Play-offs mit sechs Teilnehmern statt.

Endstand 
Deutscher Meister wurde der Schweriner SC. Zweiter war der USC Münster, Dritter der CJD Berlin.

Weblinks 
 Volleyball-Bundesliga
 Ranglisten 1995 (PDF-Datei; 111 kB)

1994/95
Volleyballsaison 1994/95